Cees Smal (jazzmuzikant) (1927-2001), Nederlands jazzmuzikant
 Cees Smal (burgemeester) (1929-2002), Nederlands politicus en priester